Die 67. Rallye Schweden war der zweite von 14 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2019. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 14. und dem 17. Februar gefahren.

Bericht 
Am ersten Renntag mischten die beiden Finnen Teemu Suninen (Ford) und Jari-Matti Latvala (Toyota) an der Spitze der Rallye Schweden noch mit. Bei schwierigen Schneeverhältnissen mit Tauwetter kam kaum ein Fahrer ohne Ausrutscher oder Dreher durch die Wertungsprüfungen (WP). So fuhr Latvala in einen Schneewall und auch Suninen machte einen Fahrfehler. Ab dann war der Weg frei für Ott Tänak, der am Samstagnachmittag drei Wertungsprüfungen gewann und seinen Vorsprung bei den abschließenden drei WP’s am Sonntag geschickt verwaltete.

Spannender war der Kampf um die weiteren Podiumsplätze. Mit Esapekka Lappi (Citroën), Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen (beide Hyundai) und Elfyn Evans (Ford) kämpften vier Fahrer um Rang zwei und drei. Mit einer starken Leistung am Schlusstag sicherte sich Lappi bei seinem zweiten Start für Citroën das erste Podium mit dem zweiten Rang, trotz eines Drehers am Freitag, bei dem er sich beinahe überschlug.

Sébastien Ogier (Citroën) landete am Freitag bei der sechsten WP in einem Schneewall und verlor damit alle Chancen auf ein Spitzenresultat. Ogier gewann an diesem Rennwochenende nur zwei Weltmeisterschaftspunkte bei der Powerstage als Vierter.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 61 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Schweden https://rallysweden.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2019